Charles Géronimi (1895-1914), footballeur français
Georges Géronimi (1892-1994), footballeur français
Xavier Géronimi, guitariste, français
Clyde Geronimi, scénariste chez Disney,
Claude Géronimi,ingénieur des Arts et Métiers et conseiller municipal de Ploemel,
Raphaël Géronimi, ingénieur Polytechnicien (France) et informaticien,
Pierre Géronimi, glacier .